Майстрах:
 Майстрах, Борис Владимирович — полковник Советской Армии, участник Гражданской войны.
 Майстрах, Ксения Васильевна — советский социал-гигиенист, организатор здравоохранения, историк медицины.